Il doppio del torneo di tennis Santa Cruz de la Sierra Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Ignacio Gonzalez-King che hanno battuto in finale Victor Ioniță e Gabriel Moraru 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (Campioni)
 Diego Moyano /  Diego Veronelli (primo turno)

 Andrés Dellatorre /  Stéphane Robert (quarti di finale)
 Marcos Daniel /  Iván Miranda (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santa Cruz de la Sierra Challenger 2004